La lliga ACB 2004-2005 va començar el 2 d'octubre del 2004. El Tau Cerámica va acabar en el primer lloc al final de la fase regular, però el Reial Madrid va guanyar-lo a la final dels playoffs, alçant-se amb el títol. Els llocs de descens els van ocupar l'Unelco Tenerife i el Plus Pujol Lleida.

Fase Regular

Playoff 2005 

2004-2005
Competicions de bàsquet del 2004
Competicions de bàsquet del 2005